Paviljoen (bouwwerk),  een zelfstandig bouwwerk of bijgebouw voor ontspanning
Paviljoen (scheepsbouw), een staatsievertrek op klassieke zeilschepen
Paviljoen (muziek), een deel van een blaasinstrument
In de heraldiek synoniem voor:
Ombrellino
Wapentent
Baldakijn
Een synoniem voor:
vlag
vaandel